Madżari – wieś w Bułgarii
 Madżari – dzielnica miasta Skopje, w Macedonii Północnej